Acmaea rosea är en snäckart som beskrevs av Dall 1872. Acmaea rosea ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
rosea